Александр Михалёв:
 Михалёв, Александр Александрович (1917—1992) — советский театральный актёр.
 Михалёв, Александр Васильевич (1940—2022) — российский математик, профессор, проректор МГУ.